Werk steht für:

 Werk (Urheberrecht), schöpferische Leistung im Sinne des Urhebergesetzes
 Kunstwerk, als Kurzform: Ergebnis künstlerischer Tätigkeit
 Tagewerk, als Kurzform: geleistete oder zu leistende Arbeit
 Werk (Festungsbau), isolierter Teil einer Verteidigungsanlage
 Werk (Einheit), historisches Salzmaß
 Werk (Orgel), Bauteil
 Werk, Produktionsstätte im industriellen Maßstab, siehe Fabrik
 Werk, Leistungsgegenstand beim Werkvertrag
 Werk, Guss, Schmelze von Münzmetall, siehe Gießen (Metall)

Geografie:
 Werk (Gemeinde Mariasdorf), Ortsteil der Gemeinde Mariasdorf, Bezirk Oberwart, Burgenland

 Das Werk steht für:
 Das Werk (Zola), Roman von Émile Zola (1885)
 Das Werk (Film), deutscher Stummfilm von Ernst Reicher (1913)
 Das Werk, schweizerische Architekturzeitschrift (1914–1980), siehe Werk, Bauen + Wohnen
 Das Werk, römisch-katholische kirchliche Bewegung (ab 1938), siehe Geistliche Familie „Das Werk“
 Das Werk (Theaterstück), Theaterstück von Elfriede Jelinek (2003)

Siehe auch:
 Gesamtwerk 
 Gute Werke

 Werg (Arbeitsstoff)